Le nom Rolette peut désigner :
 Joseph Rolette (1781 - 1842), un pionnier du commerce des fourrures et spéculateur immobilier québécois.
 le comté de Rolette, un comté du Dakota du Nord, aux États-Unis.
 Rolette, ville du comté de Sargent au Dakota du Nord. 
 Rolette, un canton canadien de la région Chaudière-Appalaches.